Halowe Mistrzostwa Szwecji w Lekkoatletyce 2011 – halowe zawody lekkoatletyczne rozegrane w Göteborgu 26 i 27 lutego.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
2011 w Szwecji
Szwecja 2011
Mistrzostwa Szwecji w lekkoatletyce